Название «Шахтау» может означать:

Шахтау (Шах-тау, Шах-Тау) — один из четырёх шиханов возле города Стерлитамака. 
Шахтау (Стерлитамак) — микрорайон города Стерлитамака.